Az Agriosz név a görög mitológiában többször fordul elő.

 Agriosz, az egyik gigász;
 Agriosz, a kentaurok egyike;
 Agriosz, Polüphontész fia, óriás;
 Agriosz, Portaón és Eurüté fia, Oineusz királya;
 Agriosz, Témenosz argoszi király fia
 Agriosz, Pénelopé egyik kérője;
 Agriosz, Odüsszeusz ifjabb fia;
 Agriosz, Aktaión egyik kutyája

Görög mitológia